Francesco Messina Denaro (1928-1998) – criminale italiano
 Matteo Messina Denaro (1962) – criminale italiano, figlio del precedente